Lundby säteri kan syfta på:

 Lundby, Husby-Rekarne – ett säteri i Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun
 Lundby säteri – en gård in Lids socken
 Lundby säteri – ett säteri i Frustuna socken, Gnesta kommun, senare underlagt Lundholms bruk
 Lundby, Å – ett säteri i Å socken, Norrköpings kommun
 Lundby, Kullerstad – ett säteri i Kullerstads socken, Norrköpings kommun
 Lundby, Tillinge – ett säteri i Tillinge socken, Enköpings kommun
 Stora Lundby gård – ett Nynäshamns kommun